Saint-Domingue est une ville (appelée Santo Domingo en espagnol), capitale de la République dominicaine ;
 Saint-Domingue est parfois utilisé par extension pour désigner le pays entier, la République dominicaine ;
 Saint-Domingue est aussi un des noms portés par l’île d’Hispaniola, partagée entre Haïti à l’ouest et la République dominicaine à l’est. Voir aussi : Noms de l'île de Saint-Domingue ;
 Saint-Domingue était le nom de la colonie française dont est issu l’actuel État d’Haïti en 1804 à la suite de la révolution haïtienne. Cette colonie a regroupé en fin de période l'actuelle Haïti et l'actuelle République dominicaine.

On trouve aussi la graphie Saint Domingue (sans trait d'union) dans des documents anciens.